Jules van Biesbroeck ist der Name folgender Personen:

*Jules Evarist van Biesbroeck (1848–1920), belgischer Maler und Ziseleur
Jules Pierre van Biesbroeck (1873–1965), belgischer Maler